Imago (reputatie), het  beeld dat van een persoon, een organisatie of gebied bestaat.
 Imago (biologie), het resultaat van een gedaanteverwisseling bij insecten; volwassen insect.